Саммер Бріель (; 7 лютого 1987, Теннессі) — американська порноакторка. Справжнє ім'я Лора Кокс ().

Біографія 
Саммер Бріель народилася 7 лютого 1987 року в Теннессі. Після закінчення середньої школи, Тейлор підробляла в місцевій рекламній компанії моделлю і паралельно знімалася для журналу «Плейбой». Також Саммер деякий час виступала як стриптизерка і працювала вебмоделлю. В порноіндустрію прийшла у 2010 році. У 2015 році знялася в своїй першій анальній сцені.

Премії і номінації

Примітки

Посилання 
 Профіль  на сайті AVN
 Профіль  на сайті агентства 101modeling

Американські порноакторки
Бріель